Бе́лая башня:

 Белая башня — водонапорная башня завода Уралмаш в стиле конструктивизм в Екатеринбурге.
 Белая башня — памятник архитектуры и музей в прибрежном районе города Салоники, Греция.
 Белая башня — павильон в Александровском парке в городе Пушкин.
 Белая башня — башня Нижегородского кремля.
 Белая (Алексеевская) башня — башня в Великом Новгороде.
 Белая башня — донжон лондонского Тауэра.
 Белая башня — бывшая укреплённая жилая башня феодала второй половины XIII века в центре Арвайлера (Германия).
 Белая башня — маяк на острове Мудьюг в Белом море.

См. также 
 Белая Вежа (значения)